Nimo steht für:
 Nimo (Astakidonisia), ein Felseneiland in der Ägäis, siehe Astakidonisia
 Nimo (Leh), Ort in Leh (Distrikt), Distrikt in Ladakh im indischen Bundesstaat Jammu und Kashmir
 Nimo (Rapper), deutscher Rapper
 Nimo (Sprache), Sprache aus der Left-May-Sprachgruppe, Papua-Neuguinea

NiMo steht für:
 Niagara Mohawk Power Corporation, im Jahr 2000 durch National Grid übernommener US-amerikanischer Stromversorger

NIMO steht für:
 Niedersächsische Motorenwerke, ein ehemaliges Rüstungsunternehmen aus Braunschweig

Siehe auch:
 Nimmo

Abkürzung